Makkarajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Makkarajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 740784-183389), sjö i Övertorneå kommun,  (62,1 ha)
Makkarajärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 741595-184972), sjö i Övertorneå kommun,  (9,23 ha)
Ala Makkarajärvi, sjö i Kiruna kommun,  (10,7 ha)
Keski Makkarajärvi, sjö i Kiruna kommun, 
Yli Makkarajärvi, sjö i Kiruna kommun,

Naturreservat
 Makkarajärvi (naturreservat) – ett naturreservat i Övertorneå kommun

Finland
 Makkarajärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn